Primera División 1948-1949 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1948-1949 – torneo di calcio spagnolo